Međuopćinska nogometna liga Virovitica-Križevci-Đurđevac-Koprivnica,  također i kao Međuopćinska nogometna liga Đurđevac-Križevci-Virovitica-Koprivnica je bila liga šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1990./91.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila "Pitomača".

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Regionalna iga Zagreb - Sjever - Skupina B 1990./91.
 Liga NSO Đurđevac 1990./91. 
 1. općinska liga Koprivnica 1990./91.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, "Podravec" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 23, god. XLVI, objavljeno 14. lipnja 1991., str. 8 (Šport), (26 kolo, ljestvica), preuzeto 14. listopada 2019. 
 library.foi.hr, "Podravec", br. 21, god. I, objavljeno 13. lipnja 1991., str. 10 (Šport), (26 kolo, konačna ljestvica), preuzeto 14. listopada 2019. 
 

1990-91 MOL VT-KŽ-ĐU-KC
MOL VT-KŽ-ĐU-KC
1990-91 MOL VT-KŽ-ĐU-KC